Felivaru (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven 
 Felivaru (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven